Komentarz (gatunek literacki) – gatunek literatury użytkowej (filozoficznej, teologicznej i naukowej),

 Komentarz (informatyka) – fragment kodu źródłowego programu pomijany przez kompilator lub interpreter
 Komentarz (publicystyka) – rodzaj wypowiedzi publicystycznej
 Komentarz do aktu normatywnego – w dogmatyce prawniczej pomoc w interpretacji takich aktów, np. Komentarz do Kodeksu Karnego, Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych

Zobacz też 
 Komentarz prasowy
 Mały komentarz
 Nowy Komentarz Biblijny